Otto Wirth ist der Name folgender Personen:

* Otto Wirth (Ingenieur) (1850/1851–1893), Schweizer Eisenbahningenieur und Direktor der Vereinigten Schweizer Bahnen
 Otto Wirth (Jurist) (1861–1929), deutscher Verwaltungsjurist
 Otto Wirth (Kulturwissenschaftler) (1905–1991), amerikanischer Wissenschaftler deutscher Abstammung